Tuthmes  ( cu variantele Thutmos,Thutmose, Tutmes, Thotmes, Djuthmos etc.) este transcrierea numelui egiptean antic "Djehuty-mes", echivalent cu " născut din zeul Thot". Este un nume frecvent folosit de suveranii Dinastiei a XVIII-a:
 Tutmes I, al treilea Faraon al Dinastiei.
 Tutmes al II-lea, al patrulea Faraon al Dinastiei.
 Tutmes al III-lea, al șaselea Faraon al Dinastiei și cel mai important dintre ei.
 Tutmes al IV-lea, al optulea Faraon al Dinastiei.
Numele se mai poate referi și la următoarele personalități din epocă:
 Tuthmes, prințul moștenitor al lui Amenhotep al III-lea, fratele mai mare al lui Akhenaton, mort înainte de a domni.
 Tuthmes, sculptorul de curte al lui Akhenaton , posibil autor al faimosului bust al reginei Nefertiti aflat la Berlin, în Altes Museum.

Faraoni
Eponime ale asteroizilor